

Codici 
 PNS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Pensacola Regional, Pensacola (Florida), Stati Uniti

Ingegneria 
 PNS – polinaftalensolfonati – prodotti utilizzati come additivi superfluidificanti per calcestruzzi e scoperti da Kenichi Hattori